Тоцький — українське прізвище.

Відомі носії
 Тоцький Владлен Миколайович (1936), український учений-фізіолог, академік АН ВШ України.
 Тоцький Іван Корнилович (1896—1957) — співак-бас. Народний артист УРСР (1948).
 Тоцький Іван Никифорович ( 1995) — український педагог, ректор МДПУ імені Б. Хмельницького.
 Тоцький Леонід Григорович (1932) — український художник.
 Тоцький Микола Васильович (15 травня 1894 — †?), сотник Армії УНР, льотчик-дозорець.
 Тоцька Ніна Іванівна (1923—2007), українська мовознавець-україніст зі спеціалізацією на експериментальній фонетиці.

Українські прізвища